Cornelis van Aerssen (1543-1627), jurist, pensionaris van Brussel en griffier van de Staten-Generaal; was in Het Prinsenhof in Delft op de dag van de moord op Willem van Oranje
 Cornelis van Aerssen (1600-1662), gouverneur van Nijmegen, kolonel van een regiment Cavalerie
 Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1637-1688), gouverneur van Suriname van 1683 tot 1688
 François Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck (1725-1793), directeur van de Sociëteit van Suriname, bewindhebber van de VOC-Kamer te Rotterdam en de West-Indische Compagnie
 François Cornelis van Aerssen Beijeren van Voshol (1883-1968), consul-generaal der Nederlanden